Ларнака (греч. Λάρνακα) — многозначный термин.

 Ларнака — город на Кипре, близ юго-восточного берега. 
 Ларнака (аэропорт) — основной и самый крупный аэропорт на греческой части Кипра. 
 Ларнака (район) — один из шести районов Кипра, расположенный в юго-восточной части острова.